Lliga russa de bàsquet (del seu nom en rus Профессиональная Баскетбольная Лига, transliterat Professionalnaia Basketbolnaia Liga), màxima competició de basquetbol a Rússia
 Premier Basketball League, lliga menor de basquetbol dels Estats Units
 Agència Neerlandesa d'Avaluació Ambiental (del seu nom en neerlandès Planbureau voor de Leefomgeving), institut d'investigació assessor del govern dels Països Baixos en temes de medi ambient
 Aprenentatge basat en problemes (del seu nom en anglès Problem-Based Learning), metodologia docent basada en el plantejament de problemes a grups d'estudiants
 Aprenentatge basat en projectes (del seu nom en anglès Project-Based Learning), metodologia docent basada en el desenvolupament de projectes per part dels estudiants
 Capa límit planetària (del seu nom en anglès Planetary Boundary Layer), part més baixa de l'atmosfera